Церковь Мадонна делла Корона находится в углублении, высеченном в горе Бальдо в коммуне Каприно-Веронезе, на границе с коммуной Феррара-ди-Монте-Бальдо в провинции Верона.

История 

В XV веке здесь поселились отшельники. Первая церковь была открыта в 1530 году, после посещения епископа Джана Маттео Джиберти. В 1625 году рыцари Мальтийского ордена перестроили эту церковь. Строительство было завершено в 1680 году.

В начале церковь была известна под именем «Санта-Мария-ди-Монтебальдо». В 1898 году было решено расширить строение и вывести его примерно на два метра вперёд, в сторону площади перед церковью. В 1899 году фасад был переделан в готическом стиле и украшен мрамором из Сант-Амброджио. В 1928 году был немного перестроен главный алтарь в нише Мадонны. В юбилейный 1975 год начались работы по обновлению церкви, углубление в скале было значительно расширено, и его площадь увеличилась с 220 м² до 600 м², длина церкви при этом стала 30 м, ширина — 20 м, а высота шпиля 18 м. Шесть Veronese колоколов, в оттенках Si Major, были объединены в 1884 году.

Святилище было освящено 4 июня 1978 года, завершение перестройки было сделано в честь визита Папы Римского Иоанна Павла II 17 апреля 1988 года (в июле 1982 года тот же папа возвел святилище в достоинство малой базилики).

Путь к церкви 

Раньше к церкви можно было добраться только по лестнице из деревни Брентино в Валлагарине. Сегодня до неё можно добраться и по асфальтированной дороге после деревни Спьяцци, которая заканчивается в туннеле, вырытом в скале в 1922 году, с настенной росписью, посвященной Богородице.

По этой дороге движутся только пешком, и на этой дороге воспроизведены четырнадцать станций на Крестного пути в виде бронзовых статуй, а в конце установлена гробница, в которую был помещен Иисус после его смерти.

Церковь является конечной точкой в так называемом «Пути двух святилищ», который начинается в церкви Пьеве-ди-Кьямпо, пересекает семь долин Венецианских Альп и заканчивается в церкви Мадонна-делла-Корона.

Святая лестница 
Внутри церкви находится Святая лестница, воспроизводящая лестницу, расположенную в Риме рядом с базиликой Сан-Джованни в Латерано; предполагается, что по этой лестнице Иисус несколько раз поднимался и опускался в тот день, когда его обвинили, увенчали терновым венцом и приговорили к смертной казни на кресте, таким образом окрашивая его своей кровью.

Есть традиции, которым нужно следовать:

 Опустив руку в святую воду, он делает знак креста.
 28 ступеней поднимаются только на колени, и на каждом шагу молится Господь.
 С большим воспоминанием человек размышляет и молится о страсти Иисуса Христа :
 Пот крови в саду
 Жгутик
 Венец с шипами
 Путешествие на Голгофу
 Распятие и смерть Господа нашего Иисуса Христа.

Преданность 
Преданность Мадонне делла Корона задокументирована во многих местах в епархии Верона и Виченца, и особенно в приходах Лессиния. В приходской церкви Сант-Анна-д’Альфаэдо картина описывает транспортировку Мадонна делла Корона из Родоса в скалы горы Бальдо. Из всех Лессиний вылетел один день паломничества из области Виченца на два дня, с определённой поездкой. Вы не водить вниз высокой Lessinia с его длинным, извилистым дорогам, но там прививают крутой тропе, которая ведет к долине Parpari и зацепляется в горах Вероне за рога через San Giorgio в Боско-Кьезануова, Подестерия из Эрбеццо и Пассо делле Фиттанце спускается по перевалу Лиана к Фоссе, последнему городу Лессиния с видом на гору Бальдо. Традиционно предлагать типичный десерт паломникам из Висентина на перевале Фиттанце.

Там почитают статую Мадонны, которая держит на коленях мертвого Христа. Легенда гласит, что образ Богоматери Скорби чудесным образом появился в 1522 году, во время турецкой оккупации Родоса, где он ранее хранился. Небольшая скульптура из окрашенного камня, по сути, относится к началу XV века, но была пожертвована, безусловно, как ex voto от Людовико ди Кастельбарко в 1432 году. Материал из области, а форма происходит от стиля Веспербилд в Альпах.

Другие изображения в церкви

Примечания 

Храмы Пресвятой Девы Марии
Страницы с непроверенными переводами
Малые базилики Италии
Культовые сооружения области Венеция